

Cinema 
 Foma Gordeev (1959) – film sovietico

Persone 
 Aleksej Gordeev (1987) – giocatore di calcio a 5 russo
 Aleksej Gordeev (1955) – politico russo
 Boris Gordeev (1903-1943) – architetto sovietico
 Fëdor Gordeevič Gordeev (1744-1810) – scultore russo
 Gavriil Jurevitsj Gordeev (1982) – produttore televisivo russo
 Valery Gordeev (1952) – pilota motociclistico russo
 Viktor Vladimirovitsj Gordeev (1954) – attore russo

Pagine correlate 
Gordeeva